Каскоголовая игуана () — вид игуанообразных ящериц из семейства Corytophanidae. Обитает в Центральной Америке и южной Мексике.

Внешний вид 
Длина тела взрослых особей без хвоста до 19 см.
Каскоголовая игуана имеет увеличенные треугольные чешуйки вдоль заднего края «шлема» на голове и зазубренный средний дорсальный гребень.

Распространение 
Каскоголовая игуана встречается в мексиканских штатах Кампече, Чьяпас, Идальго, Оахака, Пуэбла, Керетаро, Кинтана-Роо, Сан-Луис-Потоси, Тамаулипас, Веракрус и Юкатан, а также в Белизе, Гватемале и Гондурасе.

Образ жизни 
Населяет тропические сухие и дождевые леса, в том числе вторичные. Ведёт древесный образ жизни. Активна днём.

Подвиды 
Выделяют два подвида:
 Laemanctus serratus alticoronatus  — обитает на полуострове Юкатан;
 Laemanctus serratus serratus  — занимает территорию к северу от штата Веракрус (Мексика).

Примечания 

Corytophanidae
Пресмыкающиеся Северной Америки
Пресмыкающиеся Центральной Америки
Животные, описанные в 1864 году
Таксоны, описанные Эдвардом Копом